1907 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 1 июля — на Большом центральном вокзале () железной дороги New York Central Railroad (en) в Нью-Йорке все пригородные перевозки стали осуществляться на электротяге.
 9 июля — на Астраханской линии Рязано-Уральской железной дороги от станции Красный Кут до станции Бузань-пристань открыто движение поездов.
 На территории Малави построена первая железная дорога.

Новый подвижной состав 
 В России на Путиловском заводе построен четырёхцилиндровый паровоз с двойным расширением пара серии У типа 2-3-0 конструкции инженера М. В. Гололобова.
 В России на Брянском и Луганском заводах освоен выпуск паровозов серии Б.
 В России освоен выпуск паровозов серии К.

Персоны

Примечания